Die Puch 125 SVS (Schwingarm-Vollnabenbremsen-Sport) war ein von der österreichischen Steyr Daimler Puch AG produziertes Motorrad. Das mit einem Zweitakt-Doppelkolbenmotor ausgestattete Motorrad der Baureihe 125 SVS wurde von 1953 bis 1967 2576-mal produziert.

Der Rahmen ist ein aus Stahlblech gepresster Schalenrahmen mit geschlossenem torsionssteifem Profil. Das Hinterradkotblech, der Akku- und Werkzeugkasten sowie die Stützlager für die Hinterradfederung bilden mit dem Schalenrahmen eine organische Einheit.

Die Lackierung war während der ganzen Bauzeit einheitlich rot.

Neben der öfter produzierten stärkeren Schwester 175 SVS mit 12,3 PS gab es noch die häufigere 125 SV mit nur einem Vergaser und 6,5 PS.

Technische Daten

Produktionszahlen

Siehe auch 
 Puch 125 SV
 Puch 175 SVS
 Puch 250 SGS

Literatur 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890–1987. 8. Auflage. Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.

Motorradmodell
125 SVS
Motorradmodell mit Pressstahlrahmen